

Automobili

Imprenditori
Il cognome Ceirano indica una famiglia di origine Cuneese che raccoglie alcuni dei principali pionieri dell'industria automobilistica italiana, la cui attività diede vita ad 11 case automobilistiche, fondate tra il 1898 e il 1919: 
Giovanni Battista Ceirano (1860-1912), fondatore della Welleyes, della G.Ceirano e Comp., della Fratelli Ceirano, della G.G. Ceirano e della Rapid
Giovanni Ceirano (1865-1948), fondatore della Fratelli Ceirano, della G.G. Ceirano, della Junior, della SCAT e della Fabbrica Automobili Giovanni Ceirano
Matteo Ceirano, (1870-1941), fondatore della Fratelli Ceirano, della Itala e della SPA
Ernesto Ceirano (1873-1953), tecnico e pilota automobilistico, fondatore della Fratelli Ceirano
Giovanni "Ernesto" Ceirano (1889-1956), pilota automobilistico e fondatore della SCAT e della Fabbrica Automobili Giovanni Ceirano

Case automobilistiche
Il marchio Ceirano può anche indicare alcune case automobilistiche fondate o cofondate dagli appartenenti della famiglia:
 Ceirano GB & C, azienda automobilistica fondata da Giovanni Battista Ceirano e altri nel 1898 
G.Ceirano e Comp., azienda automobilistica fondata da Giovanni Battista Ceirano nel 1898
Fratelli Ceirano, azienda automobilistica fondata da Giovanni Battista, Giovanni, Matteo ed Ernesto Ceirano nel 1901
Ceirano Matteo & C. - Vetture Marca Itala, azienda automobilistica fondata da Matteo Ceirano nel 1903
G.G. Ceirano, azienda automobilistica fondata da Giovanni Battista e Giovanni Ceirano nel 1903
Ceirano Giovanni Junior e C.i, azienda automobilistica fondata da Giovanni Ceirano nel 1904
Società Piemontese Automobili Ansaldi-Ceirano. S.P.A., azienda automobilistica fondata da Matteo Ceirano nel 1906
Società Ceirano Automobili Torino, S.C.A.T., azienda automobilistica fondata da Giovanni e Giovanni "Ernesto" Ceirano nel 1906
Fabbrica Automobili Giovanni Ceirano, azienda automobilistica fondata da Giovanni e Giovanni "Ernesto" Ceirano nel 1919

Altro
Giovanni Ceirano (1927-2006), arcivescovo cattolico
Mario Ceirano (1905-1979), compositore e paroliere